Еле́на Никола́евна Ильина́ (род. 20 января 1968 года, гор. Москва, РСФСР, СССР) — российский учёный-медик, специалист в области молекулярной и физико-химической медицины, член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родилась в 1968 году в Москве.

В 1991 году — окончила медико-биологический факультет 2-ого Московского медицинского института.

В 1998 году — защитила кандидатскую диссертацию, тема: «Создание бактериального продуцента антигенной детерминанты панкреатической холестеролэстеразы человека и разработка на его основе иммуноферментного анализа для определения аутоантител».

С 2004 года — заведующая лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов НИИ физико-химической медицины ФМБА России (сейчас — Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России).

В 2006 году — присуждено учёное звание доцента.

В 2009 году — защитила докторскую диссертацию, тема: «Создание интегрированной геномно-протеомной системы для типирования и изучения патогенов бактериальной и вирусной природы».

В 2015 году — назначена на должность заместителя генерального директора по научной работе.

В январе 2016 года — присвоено почётное учёное звание профессора РАН.

В 2019 году — избрана членом-корреспондентом РАН по Отделению медицинских наук.

Научная деятельность 
Ильина — специалист в области молекулярной и физико-химической медицины. В сферу её научных интересов интересов входят:
 исследование закономерностей распространения микробных популяций, микроэволюционных трендов лёгочных патогенов;
 изучение (на молекулярном уровне) механизмов формирования лекарственной устойчивости в микробных популяциях, с акцентом на неканонические механизмы резистентности;
 разработка диагностических решений для идентификации и характеристики клинически значимых микроорганизмов;
 сравнительная геномика бактериальных возбудителей;
 биоинформационные подходы к анализу геномной информации бактерий.

При участии Ильиной реализованы проекты по молекулярным исследованиям основ патогенеза инфекционных заболеваний человека, в частности туберкулёза, по разработке и внедрению масс-спектрометрических методов анализа биомолекул для идентификации и типирования микроорганизмов. 

Соавтор свыше 120 статей в реферируемых отечественных и зарубежных медицинских журналах.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники РГМУ
Молекулярные биологи
Профессора РАН
Женщины-учёные